Остров Святой Елены () — остров в реке Святого Лаврентия, на территории города Монреаль. Он расположен к юго-востоку от острова Монреаль; является частью архипелага Ошлага. Канал Ле-Мойн отделяет его от острова Нотр-Дам. Остров Святой Елены и остров Нотр-Дам вместе составляют .

В 1611 году Самюэль де Шамплен назвал остров в честь его жены Элен де Шамплен. С 1665 года остров принадлежал семье Ле-Мойн, а в 1818 году он был куплен британским правительством. В результате Англо-американской войны на острове были построены форт, пороховой склад и блокгауз для обороны города.

История 

Канадское правительство приобрело остров в 1870 году, а в 1874 году он был преобразован в общественный парк. Жители города использовали его как пляж.

Во время Второй мировой войны на острове Святой Елены был расположен лагерь для военнопленных. Тюрьма Святой Елены, как и большинство других военных тюрем Канады, была безымянной и имела номер сорок семь. В этом лагере военнопленными были в основном итальянцы и немцы. Заключенные были принуждены к каторжному труду, который включал в себя земледелие и лесозаготовку. К 1944 году лагерь должен был быть закрыт.

Архипелаг, частью которого является остров Святой Елены, был выбран местом проведения Всемирной выставки 1967 года. В ходе подготовки к выставке остров был значительно расширен и объединен с несколькими близлежащими островами, используя землю, вырытую во время строительства Монреальского метро. Соседний остров, остров Нотр-Дам, был построен с нуля.

После выставки остров продолжал использоваться в качестве ярмарочной площади. Большая часть выставочных установок была демонтирована, и остров был возвращен в парковую зону.

Достопримечательности 
На острове находится несколько достопримечательностей, в том числе , парк развлечений La Ronde, Биосфера и водный комплекс, который включает в себя три бассейна. Парк является местом отдыха для жителей Монреаля и часто проводит концерты и шоу, в том числе  и ежегодный музыкальный .

Летом, по воскресеньям, любители электронной музыки могут насладиться живыми выступлениями во время мероприятия Piknic Elektronic.

Галерея

Примечания 

Острова по алфавиту
Острова Квебека
Речные острова